«Народження зірки: Саундтреки» () — альбом саундтреків до фільму «Народження зірки» у виконанні Леді Ґаґі та Бредлі Купера. Реліз відбувся 5 жовтня 2018 року.

Список композицій 

Примітки

 – додатковий вокальний продюсер
 – додатковий продюсер
 – головний і додатковий продюсер
 – вокальний продюсер
 – 0:31 чиста версія альбому
 – 0:34 чиста версія альбому
 – 69:59 для чистої версії альбому

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 A Star Is Born Music : офіційний сайт
 Офіційний сайт Lady Gaga 

Альбоми Леді Гаги
Саундтреки за алфавітом
Альбоми Interscope Records